La ville de Nicée a été assiégée à plusieurs reprises :
 Siège de Nicée (727) pendant les guerres arabo-byzantines
 Siège de Nicée (1097) pendant la première croisade
  pendant les guerres entre Byzantins et Seldjoukides
 Siège de Nicée (1328-1331) pendant les guerres entre Byzantins et Ottomans

Voir aussi
  (194) entre Septime Sévère et Pescennius Niger

Nicee